Buduran (Arosbaya)
 Buduran (Bagor)
 Buduran (Buduran)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing